Who's Who in the Zoo – cortometraggio del 1931 diretto da Babe Stafford
Who's Who in the Zoo – cortometraggio di animazione del 1942 diretto da Norm McCabe (Norman McCabe)
Who's Who in the Zoo – cortometraggio del 1954 diretto da André de la Varre